Hagby landskommun kan syfta på:

Hagby landskommun, Småland – en tidigare kommun i Kalmar län
Hagby landskommun, Uppland – en tidigare kommun i Uppsala län